

Patronymes 
Astafiev (masculin ; ) ou Astafieva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dasha Astafieva (1985-), mannequin ukrainienne ;
Serafina Astafieva (1876-1934), danseuse et professeure de ballet britannique d'origine russe ;
 Stepan Astafyev (1994-), coureur cycliste kazakh ;
 Viktor Astafiev (1924-2001), écrivain russe.

Patronyme russe